Matt poate fi:

 Matt Hardy
 Matt Stone
 Matt Busby
 Matt Olmstead
 Matt Groening
 Matt Ruff
 Matt Haimovitz
 Matt Dearborn
 Matt LeBlanc

Vezi și 
 MAT
 Maat (dezambiguizare)